«Камилла» () — кинофильм.

Сюжет 
Молодая семейная пара — Винс и Фреда Лопес — едут «отвлечься» в Джорджию, где знакомятся с фантазёркой Камиллой и её сыном Гарольдом. Обе женщины, оказывается, склонны к чудачествам, и стоило мужчинам отлучиться, как дамочки отправляются в путешествие. И первым делом топят свою машину. Это их не останавливает — они продолжают путь «на перекладных» и развлекаются как могут, пока Гарольд и Винс последовательно отрабатывают версии — сначала их гибели, потом похищения.

В ролях

См. также 
 Медовый месяц Камиллы (фильм)

Ссылки 
 
 
 
 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Канады
Фильмы Канады 1994 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Дипы Мехты